Jericoacoara pode se referir a:

 Praia de Jericoacoara, praia localizada no estado do Ceará
 Jijoca de Jericoacoara, município cearense
 Parque Nacional de Jericoacoara, parque nacional brasileiro

Desambiguações de topônimos